Робер Лебель Трофи () — приз, вручаемый команде с наилучшим коэффициентом надёжности в регулярном сезоне Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, названный в честь бывшего президента лиги (1955-57 гг.) Робера Лебеля.

Победители

Ссылки 
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека